Samaras (grekiska: Σαμαράς) är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Antonis Samaras
 Georgios Samaras

Grekiska efternamn